Kranke ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Kranke, deutscher Philosoph, Sekretär des Bezirksvorstands Dresden der DSF
 Nader Kranke (* 1935), deutscher Maler und Schauspieler
 Peter Kranke (* 1973), deutscher Anästhesist
 Rudolf Kranke (1905–?), deutscher Schweißer und Volkskammerabgeordneter 

Siehe auch:
 Kranke Comics (Klaus Cornfield)
 Kranke Kasse (City BKK)
 Krancke (Begriffsklärung)
 Krank (Begriffsklärung)